Уемский — посёлок (до 2005 — посёлок городского типа) в Приморском районе Архангельской области. Административный центр Уемского сельского поселения.

География 
Расположен на правом берегу Северной Двины, у водотока Уемлянка. Примыкает к юго-восточным окраинам Архангельска. Из-за работ до и после ледохода на Уемском гидроузле перекрывается движение транспорта по улице Устьянская в районе моста через реку Юрас.

Население

Культура 
Вблизи Уемского, в деревне Малые Карелы, находится музей северного деревянного зодчества Малые Корелы.

В посёлке Уемский родился и жил Семён Кривоногов, которого Степан Писахов сделал прототипом своего героя — известного балагура и сказочника Сени Малины. Ежегодно в посёлке Уемский проводится праздник «Малиновая Уйма», посвящённый Сене Малине.

Экономика 
Предприятия посёлка: Архангельская Птицефабрика, Лесопилка.

Примечания 

Населённые пункты Приморского района (Архангельская область)
Бывшие посёлки городского типа Архангельской области